Орфан (от  к  — сирота, осиротить, сиротский) — многозначное слово:

 Потерянный файл (от ) — 
 файл, который стал недоступен стандартными средствами файловой системы из-за сбоя или вредоносных действий.
 файл, который остался после удаления или деинсталляции родительского приложения из системы.
 файл веб-узла, который не привязан ни к одному другому файлу на веб-узле.
 «Орфан» — трагедия древнегреческого поэта Ликофрона.

Производные:
 Орфанные заболевания — редкие заболевания, затрагивающие небольшую часть популяции.
 Орфанные препараты — фармацевтические средства, разработанные для лечения редких заболеваний.
 Орфан-рецептор, орфановый рецептор — клеточный рецептор, эндогенный лиганд которого ещё неизвестен.

Примечания

См. также 

 Сирота (значения)
 Орфанов